Блокера има више значења:

 Блокера (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Блокера (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику